The Wildcat – cortometraggio del 1915 diretto da Paul M. Powell
The Wildcat – film del 1917 diretto da Sherwood McDonald
The Wildcat – cortometraggio del 1920 diretto da Jay Hunt
The Wildcat – film del 1924 prodotto dall'Independent Pictures
The Wildcat – film del 1925 diretto da Harry L. Fraser